Malinowa – wzniesienie w Polsce, w Sudetach Środkowych, w Górach Sowich, w woj. dolnośląskim, w gminie Stoszowice
 Malinowa – część miasta Tychy
 Malinowa... – album studyjny Stanisławy Celińskiej

Zobacz też 
 Malinowa Góra, Polana Malinowe